El término camisa puede hacer referencia a:

Camisa, prenda de vestir
Camisa de fuerza, prenda diseñada para inmovilizar
Camisa, elemento que rodea la torre del homenaje
Camisa incandescente, dispositivo para generar luz blanca brillante
Camisa alquitranada, embreada o de fuego, pieza de tela que se quemaba en la guerra